MW puede referirse a:
Malaui; país africano.
MediaWiki, software para wikis.
Megavatio; un millón de vatios.
Merriam-Webster: editorial estadounidense.
Onda media, tal y como figura en aparatos de radio como abreviatura de medium wave, término en inglés.
Escala sismológica de magnitud de momento: escala de medición de sismos.
Masa molecular del término Molecular Weight en inglés.

Siglas